Еремеевка — село в Ершовском районе Саратовской области, в составе сельского поселения Перекопновское муниципальное образование. Село расположено преимущественно на правом берегу реки Малый Узень примерно в 36 км по прямой в направлении в юго-западном направлении от города Ершова (45 км по автодорогам).

Население -

История

Согласно Списку населённых мест Самарской губернии по сведениям за 1889 год переселенческое село Еремеевка относилось к Новотроицкой волости Новоузенского уезда. Здесь проживало свыше 1,0 тысячи человек

Не позднее 1910 года Еремееввка была включена в состав Краснянской волости. Согласно Списку населённых мест Самарской губернии 1910 года село относилось к Краснянской волости, здесь проживало 544 мужчины и 570 женщин, село населяли преимущественно русские и малороссы, православные, в селе имелись церковь, школа грамотности, 3 ветряные мельницы.

В 1919 году в составе Новоузенского уезда Еремеевка включена в состав Саратовской губернии.

Население 

Динамика численности населения по годам:

Примечания 

Населённые пункты Ершовского района